A prova do decatlo masculino do Campeonato Mundial Júnior de Atletismo de 2014 ocorreu entre os dias 22 e 23 de julho em Eugene, nos Estados Unidos.

Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Os seguintes recordes mundiais ou do campeonato foram estabelecidos durante esta competição:

Medalhistas

Cronograma 
Todos os horários são locais (UTC-7).

Resultados

Ligações externas 

 Site da Associação Internacional de Federações de Atletismo

	
Campeonato Mundial Júnior de Atletismo de 2014